Stilbum är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Stilbum i familjen Chionosphaeraceae, ordningen Agaricostilbales, klassen Agaricostilbomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Chionosphaeraceae, ordningen Atractiellales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Stilbum